Die Kirche St. Josef ist ein römisch-katholisches Kirchengebäude in der Innenstadt von Bocholt. 

Die neugotische Kirche wurde 1896 und 1897 auf der Grundlage von Plänen der Architekten Kersting und Wenking (Münster) errichtet. Im November 1897 wurde die Kirche durch den Münsteraner Bischof Hermann Dingelstad geweiht. 

Das Patrozinium weist auf den Heiligen Josef, den Schutzpatron der Arbeiter, da die Kirche in einer Gegend liegt, die früher vorwiegend Arbeiterfamilien in der Textilindustrie bewohnten.

Orgel 
Die erste Orgel wurde 1897 von Orgelbau Fleiter erbaut. Das romantisch disponierte Instrument hatte 27 Register auf zwei Manualwerken und Pedal. Es steht heute in der reformierten Opstandingskerk (Auferstehungskirche) der niederländischen Stadt Leiden.

Die heutige Orgel schuf 1959 Orgelbau Seifert aus Bergisch Gladbach. Das Instrument hat 37 Register auf drei Manualwerken und Pedal (Taschenladen). Die Spiel- und Registertrakturen sind elektrisch. 

 Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P; alle Manualkoppeln auch als Suboktavkoppeln

Weblinks 

 Homepage der Kirchengemeinde

Einzelnachweise 

Bocholt, Josef
Josef
Josefskirche
Bocholt
Bocholt
Bocholt
Neugotisches Bauwerk in Nordrhein-Westfalen
Neugotisches Kirchengebäude
Erbaut in den 1890er Jahren